Legge steht für:

 Legestelle zur Qualitätsprüfung gewerblicher Güter, insbesondere von Leinen, siehe Leinenlegge
 Fels (auch: Lägge), siehe Ley

Legge ist der Familienname folgender Personen:
 Barry Legge (* 1954), kanadischer Eishockeyspieler
 James Legge (1815–1897), britischer Sinologe und Übersetzer
 James Gordon Legge (1863–1947), australischer Generalleutnant und Divisionskommandeur
 Katherine Legge (* 1980), britische Autorennfahrerin
 Ludwig Legge (* 1936), deutscher Autor
 Mary Dominica Legge (1905–1986), britische Romanistin
 Petrus Legge (1882–1951), von 1932 bis 1951 Bischof von Meißen
 Randy Legge (* 1945), kanadischer Eishockeyspieler
 Stephan Legge (1930–2005), deutscher Architekt
 Theodor Legge (1889–1969), deutscher Geistlicher
 Wade Legge (1934–1963), US-amerikanischer Jazz-Pianist
 Walter Legge (1906–1979), britischer Produzent klassischer Musik
 William Legge, 10. Earl of Dartmouth (* 1949), britischer Peer und Politiker
 William Vincent Legge (1841–1918), australischer Militär und Ornithologe

Siehe auch:
 Lege